Brzezińska ist der Familienname folgender Personen:

 
 Filipina Brzezińska (1800–1886), polnische Komponistin und Pianistin

Siehe auch:
 Brzeziński